Johann Strauss je ime več znanih oseb:

 Johann Strauss starejši, avstrijski dirigent in skladatelj (1804 - 1848)
 Johann Strauss mlajši, sin Johanna starejšega, avstrijski skladatelj in dirigent (1825 - 1899)